Тобольск (аэропорт)

 Тобольск (посадочная полоса) — аэропорт Тобольска до начала XXI века
 Ремезов (аэропорт) — аэропорт Тобольска с 2021 года